Bulu jezik može biti:
Bulu (oceanijski jezik), oceanijski jezik iz Papue Nove Gvineje
Bulu (bantu jezik) jezik iz Kameruna